Rubitz ist der Name folgender Orte:

 Ortsteil der kreisfreien Stadt Gera in Thüringen – siehe Rubitz (Gera)
 Ortsteil der Gemeinde Kenz-Küstrow im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern